Елеонора од Кастиље (1363 - Олите, 5. март 1416) је била супруга Карла III од Наваре. Била је кћерка Енрике II од Кастиље и Хуане Мануел.

Породично стабло 

Умрли 1416.
Династија Трастамара